Eastern Highlands steht für

 Eastern Highlands Province, Provinz in Papua-Neuguinea
 Eastern Highlands (Ostafrika), Gebirgszug in Simbabwe
 Eastern Highlands, Gebirgszug in Australien, siehe Great Dividing Range